Максим Антонович фон Эссен (Максим Оттонович фон Эссен, ) (1796—1869) — российский государственный деятель, камергер, , Лифляндский губернатор.

Биография 
Происходил из дворян Эстляндской губернии. Родился 27 сентября 1796 года в семье Отто Вильгельма фон Эссена (1761—1834) и Гертруды Маргареты Сталь фон Гольштейн (1764—1826).

В службу вступил с 5 февраля 1813 года. Служил в Лейб-гвардии Конном полку, был произведён в ротмистры.

В 1845-1847 годах был предводителем дворянства Эстляндской губернии.

1 июля 1846 года получил придворный чин камергера.

27 мая 1847 года произведён в действительные статские советники и назначен губернатором Лифляндской губернии.

В 1847-1862 годах - губернатор Лифляндской губернии.

1 января 1849 года произведён в тайные советники.

Умер 26 сентября 1869 года.

Владел , ,  и  в Эстляндской губернии.

Награды 
 Орден Святого Станислава 1-й степени (21 февраля 1850)
 Орден Святой Анны 1-й степени с императорской короной (1855)
 Орден Святого Владимира 2-й степени (1856)
 Знак отличия за XX лет беспорочной службы (1857)
 Орден Белого орла (1861)

Семья 
22 сентября 1823 года женился на Элизе Франциске  (15.09.1805—27.12.1891), дочери Стефана Гиймо де Вильбуа (1757—1835) и Элеоноры Анны Доротеи баронессы фон Будберг (1769—1836). В браке родилась дочь:
 Стефания Гертруда Оттилия Элеонора (16.06.1834—27.05.1910) - жена Людвига Отто фон Ренненкампфа (?—1881).

Примечания 

Эстляндские губернские предводители дворянства